Чемпионат мира по русским шашкам среди команд 2017 года  проходил с 22 августа по 1 сентября в Кранево, Болгария среди мужчин и среди женщин в трёх программах: основной, быстрой и молниеносной.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 7 раундов, каждый раунд представлял микроматч из двух партий. Контроль времени 5 минут + 3 секунды на ход в быстрой программе и 3 минуты + 2 секунды на ход в блице.

Во всех программах у мужчин на первой и второй досках проводилась жеребьёвка начальных ходов и позиций, на третьей доске – жеребьёвка первого хода белых; у женщин на обеих досках проводилась жеребьёвка начальных ходов.

В соревнованиях участвовали команды стран, а от России – команды федеральных округов и городов Москва и Санкт-Петербург.

Состав команд: у мужчин: 3 человека + 3 запасных игрока; у женщин: 2 человека + 2 запасных игрока.

Организаторы соревнований: Международная федерация шашек (IDF).

Результаты

Мужчины

Основная программа

Быстрые шашки

Блиц

Женщины

Основная программа

Быстрые шашки

Блиц

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте IDF
 Таблица основной программы (мужчины) 
 Таблица основной программы (женщины) 
 Таблица блица (мужчины) 
 Таблица блица (женщины) 
 Таблица рапида (мужчины) 
 Таблица рапида (женщины) 

Спорт в Болгарии в 2017 году
2017 год в шашках